Сезон 2009-2010 стал для Манчестер Сити 115-м в истории клуба и 8-м подряд в Премьер-лиге. Это был второй сезон под руководством шейхов. Они продолжили усиливать состав известными игроками, были приобретены: Эммануэль Адебайор, Карлос Тевес, Роке Санта Крус, Коло Туре, Патрик Виейра и другие. Также посреди сезона из-за плохих результатов был уволен главный тренер Марк Хьюз, а на его место был назначен итальянский специалист Роберто Манчини.

Несмотря на большие финансовые вливания в клуб, сезон стал снова бестрофейным, лишь 5-ое место в чемпионате и вылет из национальных кубков на ранних стадиях.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

139.300.000

Зима 

8.000.000

Ушли из клуба

Лето 

29.225.000

Зима 

0

Общие убытки:147.300.000

Общая прибыль:29.225.000

Разница:118.075.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

Кубок лиги

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Манчестер Сити»